Баљковац је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 627 становника. Насеље је основано 1780. године. Под њивама се налази 294,73 -{ha}-, воћњацима 25,17 -{ha}-, виноградима 0,84 -{ha}-, ливадама 40,45 -{ha}-, пашњацима 36,22 -{ha}- док остало земљиште заузима 1,86 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Баљковац живи 506 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (40,0 код мушкараца и 41,4 код жена). У насељу има 233 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,67.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Види још 
 Белошевац
 Ждраљица

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији